Kalkeh Jār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalkeh Jār (ort i Iran), Kurdistan, 
 Kalkeh Jān, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar